David Thompson kan syfta på bland andra:

* David Thompson (1770–1857), kanadensisk kartograf och pälshandlare
 David Thompson (född 1954), amerikansk basketspelare
 David Thompson (född 1956), amerikansk dramatiker och librettist
 David Thompson (1961–2010), barbadisk politiker
 David Thompson (född 1977), engelsk fotbollsspelare
 David P. Thompson (1834–1901), amerikansk politiker

Se även 
 Dave Thompson
 David Thomson